Rarity (My Little Pony) - personagem da série
Rarities (álbum de Roxette) - de 1995
Rarities EP - da banda Hollywood Undead, lançado em 2010
Rarities Volume I & Volume II - duas coletâneas lançadas pelo The Who na década de 1980
The Rarities - álbum lançado por Mariah Carey em 2020

Desambiguação